Eiskogel (Tennengebergte) - berg in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg
 Eiskogel (Opper-Oostenrijk) - berg in Opper-Oostenrijk, Oostenrijk
 Großer Eiskogel - berg in Zuid-Tirol, Italië
 Kleiner Eiskogel - berg in Zuid-Tirol, Italië